een aantal vliegtuigtypen van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer
 EMB (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
 EMB (Santa Rosa), een Amerikaans motorfietsmerk
 Executieve van de Moslims van België
 Europese Metaalbond